

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Wojciechowice – część miasta Ostrołęka
 Wojciechowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko 
 Wojciechowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria 
 Wojciechowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów 
 Wojciechowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice 
 Wojciechowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Inne 
 Wojciechowice – wieś na Ukrainie obwodzie lwowskim

Zobacz też 
 Wojciechowice Duże
 Wojciechowice Małe
 Wojciechów, Wojciechowo